Porsche Supercup 2007 – piętnasty sezon Porsche Supercup, który rozpoczął się 14 kwietnia w Bahrajnie a zakończył się 16 września w Belgii po jedenastu wyścigach.

Lista startowa 
G = Występujący gościnnie w wyścigu

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 
 

Sezony Porsche Supercup
2007 w sportach motorowych